Музей на тютюна може да се отнася за:

 Музей на тютюна в град Кавала, Гърция;
 Музей на тютюна в град Прилеп, Република Македония;